Афіноге́нов () — російське прізвище, утворене від імені Афіноген. Жіноча форма — Афіногенова..

Відомі носії 
 Афіногенов Максим Сергійович (1979) — російський хокеїст.
 Афіногенов Олександр Миколайович (1904—1941) — російський радянський драматург.

Російські прізвища